Врбовце може бити:

 Врбовце (Мијава), насељено мјесто у округу Мијава, Тренчински крај, Словачка Република
 Врбовце (Шентјернеј), насељено мјесто у општини Шентјернеј, Република Словенија